Pojem bažina může označovat:
 bažina – zvláštní druh sladkovodního mokřadu
 Bažina (Velká francouzská revoluce) – jedno z politických uskupení v době Velké francouzské revoluce
 Bažina epidemií neboli Palus Epidemiarum – oblast na přivrácené straně Měsíce
 Bažina hniloby neboli Palus Putredinis – oblast na přivrácené straně Měsíce
 Bažina spánku neboli Palus Somni – oblast na přivrácené straně Měsíce
 Bažiny (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Rychnov nad Kněžnou